Peterjamesia är ett släkte av svampar. Peterjamesia ingår i familjen Roccellaceae, ordningen Arthoniales, klassen Arthoniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peterjamesia